Aleksandr Igorevitch Khokhlatchiov - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Moscou en Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
En 2009, il débute dans la Molodiojnaïa Hokkeïnaïa Liga avec le MHK Spartak, l'équipe MHL du HK Spartak Moscou, son club formateur. Il est choisi en vingt-troisième position de la sélection européenne 2010 de la Ligue canadienne de hockey par les Spitfires de Windsor. Il part alors en Amérique du Nord et évolue deux ans dans la Ligue de hockey de l'Ontario. Il est sélectionné au deuxième tour, en quarantième position par les Bruins de Boston lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2010. En 2012, il signe un contrat de trois ans avec les Bruins et est assigné au Spartak Moscou. Le , il commence sa carrière professionnelle avec l'équipe première dans la Kontinentalnaïa Hokkeïnaïa Liga face au HK CSKA Moscou. Il marque son premier but à sa deuxième partie chez le HC Lev Prague trois jours plus tard. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Bruins chez les Devils du New Jersey.

Carrière internationale 
Il représente la Russie en sélection jeune.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2009-2010 || MHK Spartak || MHL || 51|| 15|| 25|| 40|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Spitfires de Windsor || LHO || 67|| 34|| 42|| 76|| 28|| 18|| 9|| 11|| 20|| 8
|-
| 2011-2012 || Spitfires de Windsor || LHO || 56|| 25|| 44|| 69|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || HK Spartak Moscou || KHL || 26|| 2|| 5|| 7|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Spitfires de Windsor || LHO || 29|| 22|| 26|| 48|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Bruins de Providence || LAH || 11|| 2|| 1|| 3|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Bruins de Providence || LAH || 65 || 21 || 36 || 57 || 28 || 12 || 9 || 5 || 14 || 12
|-
|2013-2014 || Bruins de Boston || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Bruins de Providence || LAH || 61|| 15||28 ||43 ||28 ||5 ||2 ||1 ||3 ||4
|-
|2014-2015 || Bruins de Boston || LNH || 3||0 ||0 || 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Bruins de Providence || LAH || 60 || 23 || 45 || 68 || 12 || 3 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
| 2015-2016 || Bruins de Boston || LNH || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 25|| 5|| 5|| 10|| 2|| 9|| 0|| 1|| 1|| 11
|-
| 2017-2018 || HK Spartak Moscou || KHL || 52|| 19|| 31|| 50|| 48|| 4|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2018-2019 || HK Spartak Moscou || KHL || 54|| 18|| 19|| 37|| 34|| 6|| 0|| 1|| 1|| 10
|-
| 2019-2020 || HK Spartak Moscou || KHL || 56|| 14|| 18|| 32|| 24|| 6|| 2|| 3|| 5|| 14
|-
| 2020-2021 || Avangard Omsk || KHL || 59 || 11 || 23 || 34 || 20 || 23 || 1 || 4 || 5 || 8
|-
| 2021-2022 || HK Spartak Moscou || KHL || 46|| 16|| 19|| 35|| 30|| 5|| 2|| 1|| 3|| 2
|-
| 2022-2023 || HK Spartak Moscou || KHL || || || || || ||

| 9 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

| 2012 || align="left"|Championnat du monde junior || 7|| 4|| 1|| 5|| 6|| +5|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2013 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 3|| 2|| 5|| 4|| +3|| align="left"|  Médaille de bronze

Références 

Naissance en septembre 1993
Naissance à Moscou
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Bruins de Boston
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur des Spitfires de Windsor
Joueur des Bruins de Providence
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Bruins de Boston
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Champion de la Coupe Gagarine
Joueur de l'Avangard Omsk